Die Bridgewater Treatises sind eine Reihe naturtheologischer Schriften des 19. Jahrhunderts, die von Francis Egerton, 8. Earl of Bridgewater, herausgegeben wurden (posthum erschienen 1833–1840).

Reaktionen 
Einige Werke nahmen forthin einen hohen Stellenwert in der apologetischen Literatur ein. Eine erwähnenswerte Kritik stammt von Edgar Allan Poe. Der Anatom Robert Knox verulkte die Reihe als Bilgewater Treatises (Bilgewasser-Traktat), was als Juxbegriff unter anderem in Briefen Charles Darwins vorzufinden ist. Als Trittbrettfahrer der Reihe veröffentlichte Charles Babbage einen von ihm als The Ninth Bridgewater Treatise, A Fragment. bezeichneten Text.

Einzelnachweise

Literatur 
 A Bridgewater Treatise for the 21st Century. In: Science. Vol 301, 22. August 2003, S. 1051.
 C. Babbage: The Ninth Bridgewater Treatise. Murray, 1837. (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00000-0)
 T. Chalmers: On the Power Wisdom and Goodness of God. As Manifested in the Adaptation of External Nature to the Moral and Intellectual Constitution of Man. (= Bridgewater Treatises). W. Pickering, 1834. (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00072-7)
 W. Kirby: On the Power Wisdom and Goodness of God. As Manifested in the Creation of Animals and in Their History, Habits and Instincts. (= Bridgewater Treatises). W. Pickering, 1835 (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00073-4)
 W. Paley: Natural Theology. Or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature. (= Bridgewater Treatises). Faulder, 1803 (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00355-1)
 W. Prout: Chemistry, Meteorology, and the Function of Digestion Considered with Reference to Natural Theology. (= Bridgewater Treatises). W. Pickering, 1834 (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00066-6)
 John Robson: The Fiat and Finger of God: The Bridgewater Treatises. In: Bernard Lightmand, Frank Turner: Victorian Faith in Crisis: Essays on Continuity and Change in Nineteenth-Century Religious Belief. 1990, ISBN 0-333-49660-4.
 P. M. Roget: Animal and Vegetable Physiology. Considered with Reference to Natural Theology. (= Bridgewater Treatises). W. Pickering, 1834 (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00008-6)
 W. Whewell: Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology. (= Bridgewater Treatises). W. Pickering, 1833 (wiederveröffentlicht bei Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-1-108-00012-3)

Weblinks 
 Charles Babbage: The Ninth Bridgewater Treatise. 2. Auflage. John Murray, London 1838.

Die einzelnen Bridgewater Treatises 
 The Adaptation of External Nature to the Moral and Intellectual Condition of Man, Autor: Thomas Chalmers
 On The Adaptation of External Nature to the Physical Condition of Man, Autor: John Kidd
 Astronomy and General Physics considered with reference to Natural Theology. Autor: William Whewell
 The hand, its Mechanism and Vital Endowments as evincing Design, Autor: Sir Charles Bell
 Animal and Vegetable Physiology considered with reference to Natural Theology, Autor: Peter Mark Roget
 Geology and Mineralogy considered with reference to Natural Theology, Autor: William Buckland
 The Habits and Instincts of Animals with reference to Natural Theology, Vol. 2, Autor: William Kirby
 Chemistry, Meteorology, and the Function of Digestion, considered with reference to Natural Theology, Autor: William Prout

Natürliche Theologie
Religionsphilosophie
Religiöse Literatur
Literatur (19. Jahrhundert)
Literatur (Englisch)